Фёдор Малыхин:
 Малыхин, Фёдор Мефодьевич (1906—1970) — советский генерал-полковник.
 Малыхин, Фёдор Михайлович (род. 1990) — российский хоккеист.